Pseudomygaleicus är ett släkte av skalbaggar. Pseudomygaleicus ingår i familjen Brentidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Pseudomygaleicus